Amerikai Egyesült Államok
 Montague, város az USA Észak-Karolina államában
 Montague, város az USA Kalifornia államában
 Montague, város az USA Massachusetts államában
 Montague Township (Michigan)
 Montague, város az USA Michigan államában
 Montague, város az USA Missouri államában
 Montague Township (New Jersey)
 Montague, város az USA New York államában
 Montague, város az USA Texas államában
 Kanada
 Montague, település Kanadában